Terzić (en serbe : Терзић) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Serbie) dérivé du mot terzija (« tailleur ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1992), footballeur bosnien ;
 Adnan Terzić (né en 1960), homme politique bosnien ;
 Amela Terzić (née en 1993), athlète serbe ;
  (né en 1989), footballeur bosnien ;
  (né en 1991), footballeur bosnien ;
  (1867–1939), général serbe ;
  (né en 1987), céiste serbe ;
 Goran Terzić (né en 1978), joueur de basket-ball bosnien ;
 Mario Terzic (né en 1945), designer et architecte paysagiste autrichien ;
 Milica Terzić (née en 1988), joueuse de volley-ball serbe ;
 Miloš Terzić (né en 1987), joueur de volley-ball serbe ;
 Mirsad Terzić (né en 1983), handballeur bosnien ;
  (né en 1949), historien serbe ;
  (né en 1994), handballeur serbe ;
  (1908–1983), militaire et historien serbe ;
  (1929–1995), homme politique croate ;
 Zoran Terzić (né en 1966), entraîneur de volley-ball serbe ;
  (né en 1966), footballeur serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe